Käsepappel steht für:
 Große Käsepappel (Malva sylvestris); siehe Wilde Malve
 Kleine Käsepappel (Malva neglecta); siehe Weg-Malve